Die Liqui Moly Open 2022 waren ein Tennisturnier der Damen in Karlsruhe. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger ist Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 10. bis 15. Mai 2022 auf der Anlage des TC Rüppurr statt. Titelverteidigerinnen waren im Einzel Mayar Sherif, welche auch dieses Jahr gewann, und im Doppel die Paarung Irina Bara/Ekaterine Gorgodse. Im Doppel gewann die Paarung Mayar Sherif/Panna Udvardy.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Karlsruhe